Анатолий Бело́в:
 Белов, Анатолий (род. 1944) — советский борец греко-римского стиля, эстонский футбольный тренер.
 Белов, Анатолий Андреевич (1940—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Белов, Анатолий Сергеевич (1938—2021) — Герой Социалистического Труда.
 Белов, Анатолий Филиппович (1921—2001) — полный кавалер ордена Славы.